Какалута има више значења:

 Какалута (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Какалута, Ла Виљита (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Какалута (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику